Vihar ist der Familienname von:

 Béla Vihar (1908–1978), ungarischer Schriftsteller, Poet und Journalist
 Petra Vihar (* 1979), slowenische Squashspielerin